Liu Zhihua (1949-), était le vice-maire de la ville de Pékin, en Chine.
 Liu Zhihua est un prisonnier politique en République populaire de Chine depuis 1989.